Шампіньє́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 37 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 506 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1055,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шампіньєль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампіньєль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна